Stati Uniti d'America
 Ridgeland – capoluogo della Contea di Jasper, Carolina del Sud
 Ridgeland – città della Contea di Madison, Mississippi
 Ridgeland – villaggio della Contea di Dunn, Wisconsin